Brabantse Pijl 2018 var den 58. udgave af cykelløbet Brabantse Pijl. Løbet var en del af UCI Europe Tour-kalenderen og blev arrangeret 11. april 2018. Det blev vundet af belgiske Tim Wellens fra .

Hold og ryttere

Danske ryttere 
 Christopher Juul-Jensen kørte for 
 Kasper Asgreen kørte for 
 Lasse Norman Hansen kørte for 
 Casper Pedersen kørte for

Resultater

Eksterne henvisninger
 

2018
UCI Europe Tour 2018